

Tablica

Strijelci 
 36 - Damir Špehar (NK Lekenik)
 21 - Željko Brlić (NK Martinska Ves)
 20 - Stjepan Pavičić (NK Hajduk Sela)
 16 - Nedeljko Pavković (NK Mladost Bobovac)
 15 - Nikola Peškir (NK Lekenik)

Izvori 

 NK Lekenik: Vremeplov, seniori 1999/2000. 

1999-00 sisak
sisačko-moslavačka-2-sisak